Spojení písmene H a číslice 1 může mít různé významy:

 H1 (histon) – označení pro jeden z histonů (skupina proteinů)
 tag pro označování hlavního nadpisu stránky v jazyce HTML
 kód pro výbušnost v seznamu nebezpečných vlastností odpadu
 Hummer H1 civilní verze terénního automobilu postaveného na základě vojenského HMMWV-M998
 Hyundai Hyundai H1 dodávkové vozidlo
 H1 (žárovka) automobilová Halogenová žárovka
 H-1 – raketový motor na kapalné pohonné látky
 H1 – Internetová agentura a člen WPP
 h1 – pole šachovnice